Kleina bezeichnet:
 Kleina (Siedegebäck), ein isländisches Siedegebäck
 Kleina (Neustadt an der Orla), einen Weiler bei Linda (Neustadt an der Orla) in Thüringen

Kleina ist der Familienname folgender Personen:
 Gilson Kleina (* 1968), brasilianischer Fußballtrainer
 Hans Kleina (1925–1969), deutscher Fußballspieler
 Uwe Kleina (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Gleina (Begriffsklärung)